Das Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf news.google.com/newspapers), Ausgaben vom 1. bis 6. August 1938, sowie The Daily Colonist (auf archive.org), Ausgabe vom 7. August 1938

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1938